Il singolare del Winston-Salem Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Jürgen Melzer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da David Goffin.

Lukáš Rosol ha sconfitto in finale Jerzy Janowicz per 3–6, 7–63, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (quarti di finale, ritirato per un infortunio alla caviglia)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Leonardo Mayer (secondo turno)
  Guillermo García-López (quarti di finale)
  João Sousa (secondo turno)
  Lukáš Rosol (campione)
  Marcel Granollers (terzo turno)

  Lu Yen-hsun (semifinale)
  Pablo Andújar (terzo turno)
  Donald Young (terzo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno)
  Michail Kukuškin (terzo turno)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)

Qualificati 

  David Goffin (quarti di finale)
  Wayne Odesnik (primo turno)

  Marcos Giron (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

Wildcard 

  Kevin Anderson (terzo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)

  Ryan Harrison (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2014
ATP World Tour 2014